Llista d'asteroides del 94.001 al 95.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 94001–94100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 94101–94200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 94201–94300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 94301–94400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 94401–94500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 94501–94600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 94601–94700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 94701–94800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 94801–94900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 94901–95000 [ edit]